piróg – szapoklak (nie mylić z cylindrem), składany płasko dwurożny kapelusz, używany przez wyższych oficerów francuskich na początku XIX wieku
 piróg (pieróg) – potrawa, nadziewany placek z ciasta drożdżowego
 piróg (pieróg) – potrawa z cienko rozwałkowanej porcji ciasta z farszem; zob. pierogi, sekcja Etymologia wyrazu
 Piróg – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stromiec

Przypisy